Marshallville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Marshallville (Georgia)
Marshallville (Ohio)